Rózsa Richárd (1904-1943) vegyész, baloldali aktivista, partizán
Rózsa Richárd (1974-) cselló- és gordonkaművész